Naajarluttooq bezeichnet:
 Naajarluttooq (Insel, Aamamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naajarluttooq (Insel, Kangerluarsoralak), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naajarluttooq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland